Eggeling ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Eggeling (* 1920), chilenischer Weitspringer
 Arthur Eggeling (vor 1886–nach 1902), deutscher Theaterschauspieler
 Benedict Eggeling (* 1999), deutscher Ruderer
 Bernhard von Eggeling (1872–1949), deutscher Offizier und Diplomat (Militärattaché)
 Erich Eggeling (1902–1984), deutscher Journalist
 Frank Eggeling (* 1963), deutscher Fußballspieler
 Friedrich Karl von Eggeling (1924–2022), deutscher Oberforstrat, Natur- und Umweltschützer, Organisator, Fachbuchautor und Schriftsteller
 Fritz Eggeling (1913–1966), deutscher Architekt und Stadtplaner
 Heinrich von Eggeling (1838–1911), deutscher Lehrer und Kurator
 Heinz-Werner Eggeling (* 1955), deutscher Fußballspieler
 Joachim Albrecht Eggeling (1884–1945), deutscher Politiker (NSDAP) und NS-Agrarfunktionär
 Johann Heinrich Eggeling (1639–1713), deutscher Stadtschreiber
 Julius Eggeling (1842–1918), deutscher Indologe
 Marc Eggeling (* 1996), deutscher Triathlet
 Oscar Eggeling, deutscher Architekt in Berlin-Charlottenburg
 Marie Eggeling (* 1990), deutsche Bridge-Spielerin und -funktionärin 
 Pablo Burchard Eggeling (1875–1964), chilenischer Maler
 Viking Eggeling (1880–1925), schwedischer Dadaist und Experimentalfilmer
 Willi-Johannes Eggeling (* 1948), deutscher Kulturgeograph

Siehe auch:
 Eggelingen